Sydamerikanska mästerskapet i basket 2010 spelades i Neiva, Colombia Colombia och vanns av Brasilien. Matcherna spelades i Coliseo Álvaro Sánchez Silva.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Utslagsfasen

Mästerskap

Semifinaler

Match om tredje plats

Final

Placeringsmatcher

Placeringsmatcher, semifinaler

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Slutställning

Referenser

Fotnoter

Externa länkar
Officiell webbplats

2010 i Colombia
Basket i Colombia
Sportåret 2010
2010
Sportevenemang i Bogotá
Internationella sportevenemang i Colombia